A Huccijasz (Ḫuzziyaš) gyakori név volt a korai hettita időkben. Nevezetes viselői:

 0. Huccijasz – Calpa és Hattuszasz uralkodója (talán két különböző személy)
 Huccijasz – Nesza feltételezett uralkodója
 Huccijasz herceg – I. Hattuszilisz egyik fia, Tappaszanda hercege
 Huccijasz herceg – Hakmisz kormányzója I. Murszilisz után
 Huccijasz herceg – III. Hattuszilisz egyik fiának neve, GAL.MEŠEDI
 I. Huccijasz – a Hettita Birodalom uralkodója
 II. Huccijasz – a Hettita Birodalom uralkodója

Hettita személyek